Droga ekspresowa S18 (niem. Schnellstraße S18) także Bodensee Schnellstraße – planowana droga ekspresowa w Austrii w ciągu trasy europejskiej E60. 

Droga połączy austriacką autostradę A14 ze szwajcarską A1. Budowa drogi ma według planów rozpocząć się w 2007 roku i zakończyć w 2010.

Drogi ekspresowe w Austrii
Planowane drogi w Austrii